Meunier är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Constantin Meunier (1831–1905), belgisk skulptör och målare
 Jean Baptiste Meunier (1821–1900), belgisk gravör
 Laurent Meunier (född 1979), fransk ishockeyspelare
 Patricia Meunier-Lebouc (född 1972), fransk golfspelalre
 Thomas Meunier (född 1991), belgisk fotbollsspelare
 Victor Meunier (1817–1903), fransk filosof

Franska efternamn